Scherbe steht für:
 Scherbe, Bruchstück eines Keramikteils
 Scherbe (Einheit), ein deutsches Maß im Bergwerk
 Jörg Scherbe (* 1977), Fußballspieler
 Philipp Scherbe (1553–1605), Mediziner und Philosoph 

Scherben steht für:
 Scherben, Werkstoff zur Keramikherstellung
 Scherben (Film), deutscher Film von 1921
 österreichisch und süddeutsch für einen Nachttopf oder einen Terrakotta-Blumentopf

Siehe auch:
 Ton Steine Scherben, deutsche Band